W Rumunii
 Salcia – wieś w okręgu Aluta, w gminie Slătioara
 Salcia – wieś w okręgu Braiła, w gminie Frecăței
 Salcia – wieś w okręgu Buzău, w gminie Tisău
 Salcia – wieś w okręgu Gałacz, w gminie Umbrărești
 Salcia – gmina w okręgu Prahova. Obejmuje tylko jedną miejscowość Salcia
 Salcia – wieś w okręgu Prahova, w gminie Salcia
 Salcia – gmina w okręgu Teleorman
 Salcia – wieś w okręgu Teleorman, w gminie Salcia